Tezoquipa puede referirse a los siguientes topónimos de México:

 Tezoquipa localidad del municipio de Atitalaquia, Hidalgo.
 Tezoquipa localidad del municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo.
 Tezoquipa localidad del municipio de Coatlán del Río, Morelos.